L'épreuve de fleuret féminin par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule le  au Grand Palais de Paris, en France.

Médaillées

Résultats détaillés

Tableau

Finale

Matches de classement

Classement final

Notes et références 

Fleuret féminin par équipes